Sunnyside vagy Sunny Side:

 Amerikai Egyesült Államok
 Sunnyside (Arizona)
 Sunnyside (Aquasco), Maryland
 Sunnyside (Edisto Island, Dél-Karolina)
 Sunnyside (Greenwood, Dél-Karolina)
 Sunnyside (Denver), Colorado
 Sunnyside (Florida)
 Sunnyside (Georgia)
 Sunnyside (Fresno megye, Kalifornia)
 Sunnyside (Mendocino megye, Kalifornia)
 Sunnyside (Placer megye, Kalifornia)
 Sunnyside (Kentucky)
 Sunnyside (Nevada)
 Sunnyside (New Jersey)
 Sunnyside (Queens), New York
 Sunnyside (Richfield Springs), New York
 Sunnyside (Staten Island), New York
 Sunnyside (Tarrytown), New York
 Sunnyside (Fayette megye, Nyugat-Virginia)
 Sunnyside (Tyler megye, Nyugat-Virginia)
 Sunnyside (Clackamas megye, Oregon)
 Sunnyside (Marion megye, Oregon)
 Sunnyside (Umatilla megye, Oregon)
 Sunnyside (Portland, Oregon)
 Sunnyside (Nashville, Tennessee)
 Sunnyside (Castro megye, Texas)
 Sunnyside (Menard megye, Texas)
 Sunnyside (Houston), Texas
 Sunnyside (Charlottesville, Virginia)
 Sunnyside (Clarksville, Virginia)
 Sunnyside (Heathsville, Virginia)
 Sunnyside (Lexington, Virginia)
 Sunnyside (Newsoms, Virginia)
 Sunnyside (Washington, Virginia)
 Sunnyside (Washington)
 Sunnyside (Wisconsin)
 Sunny Side (Georgia)
 Sunny Side (Maryland)
 Sunny Side (Új-Mexikó)
 Sunny Side (Texas)
 Sunny Side (Virginia)

 Ausztrália
 Sunnyside (Dél-Ausztrália)
 Sunnyside (Queensland)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Sunnyside (Pretoria)

 Egyesült Királyság
 Sunnyside (Hitchin)

 Kanada
 Sunnyside (Calgary), Alberta
 Sunnyside (Surrey)
 Sunnyside (Toronto), Ontario
 Sunnyside (Újfundland és Labrador)